Marcia puede referirse a lo siguiente:

 Marcia (concubina de Cómodo), concubina y asesina del emperador romano Cómodo.
 Marcia (esposa de Catón), hija de Lucio Marcio Filipo.
 Marcia (madre de Trajano), madre del emperador romano.
Marcia (hija de Aulo Cremucio Cordo), hija del historiador y a quien Séneca dedicó el ensayo Consolación a Marcia
 Marcia (nombre), un nombre propio.
 Gens Marcia, una gens romana.